Le nom château de Pommiers est celui de deux châteaux, tous deux situés dans le département français de la Gironde :

 le château de Pommiers à Saint-Félix-de-Foncaude ;
 le château de Pommiers à Vérac.